Reisekaiser steht für:
 die mittelalterlichen Kaiser mit wechselndem Regierungssitz, siehe Reisekönigtum
 eine Spottbezeichnung für Kaiser Wilhelm II., siehe Wilhelm II. (Deutsches Reich)#Bild in der Öffentlichkeit